Personen
Anthony Suter, een Amerikaans componist
 August Suter (politicus) (1829-1901), Zwitsers politicus
 August Suter (beeldhouwer) (1887-1965), Zwitsers beeldhouwer
Eduard Suter, een Zwitsers politicus
Franz Suter, een Zwitserse wielrenner
 Heinrich Suter (1848-1922), Zwitsers historicus en wiskundige
Heiri Suter, een Zwitserse wielrenner
Henry Suter, een Nieuw-Zeelands malacoloog
Hermann Suter, een Zwitserse componist
 Jeanette Attiger-Suter (1938-1987), Zwitserse advocate, rechter en politica
Martin Suter, een Zwitserse schrijver
Patric Suter, een Zwitserse atleet
Paul Suter (kunstenaar), een Zwitserse beeldhouwer
Paul Suter (wielrenner), een Zwitserse wielrenner
Robert Suter, een Zwitsers componist en muziekpedagoog
Overige
 Suter Racing Technology, Zwitsers motorconstructeur actief in de Moto2

Zwitserse achternaam